Cleveland Indians steht für:

 Cleveland Indians, früherer Name der Cleveland Guardians, US-amerikanisches Baseballteam (1915–2021)
 Cleveland Indians, früherer Name der Cleveland Tigers, US-amerikanisches American-Football-Team (1921–1922)
 Cleveland Indians, Gründungsname der Cleveland Bulldogs, US-amerikanisches American-Football-Team (1923–1924)
 Cleveland Indians (1931), US-amerikanisches American-Football-Team
 Cleveland Indians, früherer Name der Cleveland Barons (1937–1973), US-amerikanisches Eishockeyteam